Rangell ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Rangell (* um 1958), amerikanischer Jazzmusiker
 Johan Wilhelm Rangell (1894–1982), finnischer Sportfunktionär und Politiker
 Leo Rangell (1913–2011), US-amerikanischer Psychoanalytiker
 Nelson Rangell (* 1960), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Rangel